Omphaloscelis variegata är en fjärilsart som beskrevs av Taco Hajo van Wisselingh 1954. Omphaloscelis variegata ingår i släktet Omphaloscelis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
variegata